Kolbach steht für
 Kolbach (Geiselhöring), Einöde der Stadt Geiselhöring im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kolbach, bis 1907 ungarischer Name von Studenec (Slowakei), Gemeinde im Prešovský kraj, Okres Levočam, Region Spiš, Slowakei
 Paul Kolbach (1894–1974), luxemburgischer Brauwissenschaftler; siehe auch: Kolbachzahl

Siehe auch:
 Kohlbach
 Kolbachy
 Kollbach
 Kolbbach
 Kollenbach